Das Dameneinzel der Australian Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Mary Pierce. Das Finale gewann Monica Seles in zwei Sätzen gegen Anke Huber.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1996